Дми́трий Алекса́ндрович Свищёв (род. 22 мая 1969, Москва) — российский политический и государственный деятель. Председатель комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту с 12 октября 2021 года. Член фракции Либерально-демократическая партия России. Президент Федерации кёрлинга России (2010 — ).

Из-за вторжения России на Украину, находится под международными санкциями Евросоюза, США, Великобритании и ряда других стран

Биография 
Дмитрий Свищёв родился 22 мая 1969. Окончил Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит». Занимал должность первого вице-президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России. Мастер спорта по горным лыжам.

С 2010 года является президентом Федерации кёрлинга России. За время его руководства федерацией сборные команды России по кёрлингу поднялись на ведущие строчки мировых рейтингов, при этом россиянки с 2014 года каждый год поднимаются на пьедестал  и трижды завоевали титул . В Москве и Сочи под контролем федерации были построены специализированные площадки для кёрлинга, в том числе олимпийский объект — Кёрлинговый центр «Ледяной куб», была открыта бесплатная детская школа кёрлинга. Инициировал и организовал Всероссийскую любительскую лигу по кёрлингу.

Депутат Государственной Думы, состоит во фракции ЛДПР. С 2011 года — первый заместитель председателя комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи. Впоследствии (до сентября 2016 года) возглавлял комитет.

Из-за поддержки российской агрессии и нарушения территориальной целостности Украины во время российско-украинской войны находится под персональными международными санкциями всех стран Европейского союза, Великобритании, Соединенных Штатов Америки, Канады, Швейцарии, Австралии, Японии, Украины, Новой Зеландии..

Семья 
Женат, имеет трёх сыновей.

Недвижимость 
Имеет ряд объектов недвижимости: земельный участок, 3900 м².; жилой дом, 29.3 м².; квартиру 120.2 м². На жену записано три земельных участка 3570 м², 3680 м², 3900 м², жилой дом, 29.3 м² и пять квартир: 71.7 м², 120.2 м², 71.7 м², 71.7 м², 71.7 м². На детей записано три квартиры 120.2 м² каждая.

Награды 
 Орден Дружбы.
 Медаль «В память 30-летия Игр XX Олимпиады 1980 года в г. Москве» — за значительный вклад в развитие спорта и международного спортивного сотрудничества, пропаганду здорового образа жизни.

Примечания

Ссылки 
 
 Личная страница Свищева Дмитрия Александровича

Председатели комитетов Государственной думы Российской Федерации
Предприниматели России
Горнолыжники по алфавиту
Горнолыжники России
Члены ЛДПР
Выпускники Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VI созыва
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VII созыва
Кёрлинг в России
Спортивные функционеры России
Депутаты Государственной думы Российской Федерации VIII созыва
Лица, подвергнутые санкциям в связи с конфликтом на Украине